Falaise des Oiseaux är ett stup i den västra delen av Saint-Martin,  km väster om huvudstaden Marigot. 

Klippformationer i Saint-Martin